West Hills, quartier de Los Angeles ;
 West Hills (New York) ;
 West Hills (Pennsylvanie) ;
 West Hills (Knoxville) ;